Марджанішві́лі () — грузинське прізвище.

Відомі носії 

 Марджанішвілі Валентина Василівна — керівник організації «Грузино-український будинок преси та книги», Грузія.
 Марджанішвілі Костянтин Костянтинович — математик, академік АН СРСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Марджанішвілі Костянтин Олександрович — російський, грузинський і радянський режисер театру і кіно, засновник грузинського театру, Народний артист Грузинської РСР.

Також 
 Марджанішвілі — станція метро.